Szabó Éva (1932) tanár, műsorszerkesztő, költő
 Szabó Éva (1936) röplabdázó, edző
 Szabó Éva (1937–2013) népi iparművész, népművelő, néptánctanár
 Szabó Éva (1943) színész
 Szabó Éva (1945–2022) teniszező, edző
 Szabó Éva (1952) kosárlabdázó
 Szabó Éva (1977) keramikus és porcelántervező művész
 Szabó Éva újságíró

hasonló nevűek
 Szabó Éva Zsuzsanna (1964) pszichológus, egyetemi, docens